Kaloré, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Kalore (geslacht), geslacht van boktorren